Ashton kan som auktorsförkortning betyda:

 Peter Shaw Ashton
 Ruth Elizabeth Ashton

Robotskapade auktorsförkortningar